

Austria 
 Moosburg – gmina

Niemcy 
 Moosburg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Moosburg an der Isar – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freising

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Przedecz